Drokowo – nazwa miejscowości w Rosji

 Drokowo – miejscowość w obwodzie riazańskim
 Drokowo – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Drokowo – wieś w obwodzie tulskim